Konstelacija (kasnolat. constellatio) može značiti:

 zviježđe.
 konstelacija (astronomija), u astronomiji, je međusobni položaj nebeskih tijela, kakav se pričinja kada se zvjezdano nebo promatra sa Zemlje. Konstelacija je posebno položaj planeta, Sunca i Mjeseca međusobno i u odnosu prema zviježđima, osobito zviježđima zodijaka. Astronomski priručnici (godišnjaci) donose konstelacije za pojedina doba i dane godine radi jednostavna pronalaženja određenoga nebeskog tijela na zvjezdanom nebu. Na temelju konstelacija izrađivali su se nekada horoskopi i proricala budućnost.
 satelitska konstelacija
 konstelacija, u prenesenom značenju, znači raspored, razmještaj; stjecaj okolnosti, prilika; položaj, situacija.

Izvori